Navarrete peut faire référence à :

Toponymes 

 Navarrete est une commune située dans le Nord de l'Espagne, Comarque (canton) de Logroño dans la Communauté autonome de Riojana.
 Navarrete est un village ou commune faisant partie de la municipalité de Bernedo dans la province d'Alava dans la Communauté autonome basque.

Patronyme 

 Cecilia Navarrete (1923-2001), athlète colombienne ;
 Francisco de Paula Benavides y Navarrete (1810-1895), cardinal espagnol ;
 Ignacio Maria de Álava y Sáenz de Navarrete (1750-1817), officier de marine espagnol ;
 Javier Navarrete (né en 1956), compositeur espagnol ;
 József Navarrete (né en 1965), escrimeur hongrois ;
 Juan Fernández Navarette (1526-1579), peintre espagnol ;
 Martín Fernández de Navarrete (1765-1844), navigateur et historien espagnol ;
 Maximiliano Navarrete (né en 1991), coureur cycliste argentin ;
 Rafael Andrade Navarrete (1865-1928), homme politique espagnol ;
 Romain Navarrete (1994-), joueur de rugby à XIII français ;
 Segundo Navarrete (né en 1985), coureur cycliste équatorien ;
 Urbano Navarrete (1920-2010), cardinal espagnol ;
 William Navarrete (né en 1968), écrivain et critique d'art d'origine cubaine ;
 Ximena Navarrete (née en 1988), Miss Univers 2010.

Patronyme hispanique